Според данни на Катедрата по статистика броят на живородените в Йордания през 2013 година е 178 143, и има 27.3 ‰ коефициент на раждаемост.

Коефициент на раждаемост 
Коефициент на раждаемост през годините според данни на Катедрата по статистика, по провинции:

Тотален коефициент на плодовитост 
Тотален коефициент на плодовитост през годините според данни на Катедрата по статистика, по провинции:

Вижте също 
 Раждаемост
 Списък на страните по коефициент на раждаемост
 Население на Йордания

Източници 

Население на Йордания
Йордания